Александр Далидович:
 Далидович, Александр Иванович (1905—1946) — командир партизанской бригады в Минской области в годы Великой Отечественной войны.
 Далидович, Александр Ильич (1914—1952) — полный кавалер, награждённый четырьмя орденами Славы.